Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Block Island, d'après le  :
 l', un porte-avions d'escorte de classe Attacker prêté à la Royal Navy en 1943 et renommé  ;
 l', un porte-avions d'escorte de classe Bogue en service de 1943 à 1944 ;
 l', un porte-avions d'escorte de classe Commencement Bay en service de 1944 à 1954.

Block Island